Сергей Урусов:
 Урусов, Сергей Дмитриевич (1862—1937) — русский общественный и политический деятель.
 Урусов, Сергей Николаевич (1816—1883) — генерал-прокурор Правительствующего Сената, министр юстиции Российской империи.
 Урусов, Сергей Петрович (1859—1918) — специалист по сельскому хозяйству, занимавшийся вопросами разведения российских пород лошадей.
 Урусов, Сергей Семёнович (1827—1897) — шахматист, генерал-майор, Георгиевский кавалер.